Кызылжулдыз (каз. Қызылжұлдыз — Красная Звезда) — название населённых пунктов в Казахстане.
 
 Кызылжулдыз — село в Катон-Карагайском районе Восточно-Казахстанской области.
 Кызылжулдыз — село в Кокпектинском районе Восточно-Казахстанской области, упразднено в 2017 году.
 Кызылжулдыз — село в Тарбагатайском районе Восточно-Казахстанской области.
 Кызылжулдыз — село в Нуринском районе Карагандинской области.
 Кызылжулдыз — село в Аккайынском районе Северо-Казахстанской области.
 Кызылжулдыз — прежнее название села имени Айтбая в Урджарском районе Восточно-Казахстанской области.
 Кызылжулдыз — прежнее название села Торебай би Кармакшинского района Кызылординской области.
 Кызылжулдыз — прежнее название аула Бакышсай Сарыагашского района Южно-Казахстанской области.

См. также 

 Кызылжулдуз
 Кызыл-Юлдуз